Lasiosphaeriaceae är en familj av svampar. Lasiosphaeriaceae ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasiosphaeriaceae